Льву́век-Шлёнски (, ) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Львувецкий повят. Центр городско-сельской гмины. Занимает площадь 25 км². Население — 9.434 человек (на 2009 год).

Города-побратимы 
  Нуадан-ле-Везуль (Франция, с 2006)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Нижнесилезского воеводства
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Нижнесилезского воеводства
Бывшие немецкие города (Нижняя Силезия)